Entertainment steht für:
 Produkte und Dienstleistungen, die der Unterhaltung dienen, siehe Unterhaltungsindustrie
 ein Musikalbum der Band Gang of Four, siehe Entertainment!
 ein deutscher Entertainer und Sänger, siehe Hans Entertainment

Siehe auch:

 Entertainer
 Branded Entertainment, Weiterentwicklung der Produktplatzierung
 DIVA – Deutscher Entertainment Preis
 In-flight Entertainment, Unterhaltung für die Passagiere eines Verkehrsflugzeuges während der Flugreise